Kolonzo peut désigner :
Kolonzo, la commune du département de Djibasso au Burkina Faso ;
Kolonzo, la commune du département de Doumbala au Burkina Faso ;